Miejscowości w USA:
 Riceville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Riceville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Riceville – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie McMinn

Gminy w USA:
 Riceville (ang. Riceville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker